Campofelice puede referirse a:
 Campofelice di Roccella, localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia
 Campofelice di Fitalia, localidad italiana de la provincia de Palermo, región de Sicilia